CNFA steht für:
 Campionatul Naţional de Fotbal American, American-Football-Liga in Rumänien
 Cultivating New Frontiers in Agriculture, Hilfsorganisation für arme Länder

CNFA